Виктор Семенович Артеменко () — бригадир комплексной монтажной бригады. Лауреат Государственной премии СССР (1975). Заслуженный строитель УССР (1968), Заслуженный строитель Монгольской Народной республики (1986), Заслуженный наставник молодёжи УССР (1983).

Биография 
Родился 15 апреля 1934 года в селе Нежиловичи в крестьянской семье.

Окончил среднюю школу в родном селе в 1950 году. Два года работал в колхозе. В 1953 году был призван в армию. После демобилизации стал работать строителем.

Деятельность 
Лауреат Государственной премии УССР (1975), которая была ему присуждена за внедрение метода Злобина (бригадный подряд).

Награды 
 дважды орден Ленина;
 орден Трудового Красного Знамени;
 медали;
 Государственная премия СССР (1975);
 Заслуженный строитель УССР.

Ссылки 
 Сериков В.П., Миронов Ю.Н. Крутые высоты. (Диалоги о бригадном подряде по материалам телевизионных передач "На стройках пятилетки"). Серия "Герои десятой пятилетки". М.: Стройиздат, 1980. 152 с. (В.С. Артёменко принимал участие в названных передачах и упомянут в книге).

Примечания 

Заслуженные строители Монголии